В состав Швеции входит множество островов, ниже представлен список крупнейших из них.

Крупнейшие острова

Другие известные острова 
 Адельсё (Adelsö)
 Бьёркё (Björkö)
 Вен (Ven)
 Висингсё (Visingsö)
 Готска-Сандён (Gotska Sandön)
 Костер (Koster)
 Лидингё (Lidingö)
 Меркет (Märket)
 Мьельтён (Mjältön)
 Стура-Карлсё (Stora Karlsö)
 Фрёсён (Frösön)
 Хельгё (Helgö)

См. также 
 Стокгольмский архипелаг
 Список островов Балтийского моря

Швеция

Списки:География Швеции